Miejscowości w USA:
 Chadbourn – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Columbus
Gminy w USA:
 Chadbourn (ang. Chadbourn Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Columbus